A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a birkózás férfi 74 kg-os szabadfogású versenyszámát augusztus 20-án rendezték.

Mérkőzések

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág felső ág

Vigaszág alsó ág

Végeredmény

Források 

FS074